Jesus Christ Superstar může být:
 Jesus Christ Superstar – muzikál
 Jesus Christ Superstar (album) – album muzikálu
 Jesus Christ Superstar v divadle Spirála – první české uvedení muzikálu hrané v letech 1994 až 1998
 Jesus Christ Superstar (české album, 1994) – zkrácená studiová nahrávka z prvního českého uvedení
 Jesus Christ Superstar (české album, 1995) – kompletní záznam prvního českého uvedení
 Jesus Christ Superstar (film, 1973) – filmová adaptace muzikálu z roku 1973
 Jesus Christ Superstar (film, 2000) – filmová adaptace muzikálu z roku 2000